Plaka ist
 ein Stadtteil unterhalb der Akropolis von Athen; siehe Plaka (Athen)
 der Markenname einer Farbe der Pelikan AG, siehe Kaseinfarbe
 die Hauptstadt der griechischen Insel Mílos; siehe Plaka (Milos)

Plaka ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Plaka (* 1983), deutsche Comiczeichnerin
 Erjon Plaka (* 1984), albanischer Straßenradrennfahrer
 Marina Lambraki-Plaka (1939–2022), griechische Hochschullehrerin der Kunstgeschichte, Archäologin und Leiterin der Nationalgalerie